Vicente Romero puede referirse a:
 
 Manuel Vicente Romero García (1861-1917), escritor y político venezolano.
 Vicente de Romero y Baldrich (1836-1891), abogado y político español.
 Vicente “Mariscal” Romero (n. 1948), periodista, productor musical y locutor español de radio.
 Vicente Romero Fernández (n. 1955), general de la PNP y Ministro del Interior del Perú.
 Vicente Romero Girón (1835-1900), abogado, periodista y político español.
 Vicente Romero Herrera (n. 1989), futbolista español.
 Vicente Romero Ramírez (n. 1947), periodista español.
 Vicente Romero Rivera (n. 1981), actor ecuatoriano.
 Vicente Romero Romero (n. 1987), futbolista español.
 Vicente Romero Sánchez (n. 1969), actor español.